Натуральне число 1228
 1228 рік до нашої ери
 1228 рік нашої ери